de Spaanse plaats Mañaria
Manaria (slak)